Damturneringen i basket vid OS 1996 i Atlanta arrangerades mellan 21 och 4 augusti 1996. USA vann guldet, Brasilien silvret och Australien bronset. Alla matcher spelades i Morehouse College Gymnasium och i Georgia Dome.

Medaljfördelning

Resultat

Grupp A

Grupp B

Slutspelsträd

Slutlig ställning

Basket vid olympiska sommarspelen 1996